

Geografia
 Carballo – comune spagnolo nella comunità autonoma della Galizia

Persone
 Braian Damian Rodriguez Carballo – calciatore uruguaiano
 Carlos Velasco Carballo – ex arbitro di calcio spagnolo
 Celeste Carballo – cantante argentina
 Cristian Isaac Toro Carballo – canoista spagnolo
 Diego de Souza Carballo – calciatore uruguaiano
 Felipe Carballo – calciatore uruguaiano
 Javier López Carballo – calciatore spagnolo
 José Carballo – calciatore nicaraguense
 José Rodríguez Carballo – arcivescovo cattolico spagnolo
 Juan Bautista Topete y Carballo – militare e politico spagnolo
 Julio Adalberto Rivera Carballo – militare e politico salvadoregno
 Luís Amado Carballo – poeta spagnolo
 Manuel Aller Carballo – ex cestista e allenatore di pallacanestro spagnolo
 Marcelo Carballo – calciatore boliviano
 Néstor Carballo – calciatore uruguaiano 
 Pablo Carballo – aviatore argentino
 Rafaël Carballo – ex rugbista a 15 argentino
 Ramiro Carballo – calciatore salvadoregno